Belding Hibbard Scribner – medico statunitense
 Claude W. Hibbard – paleontologo statunitense
 Fred Hibbard – regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico rumeno naturalizzato statunitense 
 Richard Hibbard – rugbista a 15 britannico